Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Tony Roche che hanno battuto in finale Bill Bowrey e Owen Davidson 2–6, 6–4, 6–4, 6–4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1970